Józef Lipski (diplomaat) - Pools politicus en diplomaat
 Józef Lipski (militair) - Pools generaal